Закаспийская казачья бригада — кавалерийское соединение в составе российской императорской армии

Штаб бригады: Ашхабад. Входила во 2-й Туркестанский армейский корпус.

История бригады

Формирование 

 1890-1894 — Закаспийская конная казачья бригада
 1894-1915 — Закаспийская казачья бригада
 1915-1918 — 5-я Кавказская казачья дивизия

Бригада охраняла границы с Персией и Афганистаном в пунктах Пуль-и-Хатун, Кушка, Тахта-базар.

Боевые действия

Состав бригады

1914 год 

 1-й Таманский генерала Бескровного полк Кубанского казачьего войска
 1-й Кавказский генерал-фельдмаршала князя Потёмкина-Таврического полк Кубанского казачьего войска
 Туркменский конный дивизион
 4-я Кубанская казачья батарея

1917 год 

 1-я бригада:
 1-й Таманский генерала Бескровного полк Кубанского казачьего войска
 1-й Кавказский генерал-фельдмаршала князя Потёмкина-Таврического полк Кубанского казачьего войска
 2-я бригада:
 3-й Екатеринодарский полк Кубанского казачьего войска
 3-й линейный полк Кубанского казачьего войска
 10-я Кубанская отдельная конная сотня
 30-я Кубанская отдельная конная сотня
 83-я Донская особая казачья сотня 
 4-й Кавказский казачий конно-артиллерийский дивизион (4-я и 6-я Кубанские казачьи батареи)

Командование бригады

Начальники бригады 

 17.07.1885-15.10.1890 — полковник, с 1889 генерал-майор Залесский, Василий Васильевич
 05.12.1890-03.12.1897 — генерал-майор барон фон Штакельберг, Георгий Карлович
 17.12.1897-02.04.1904 — генерал-майор Ковалёв, Виктор Семёнович
 03.05.1904-05.07.1910 — генерал-майор (с 21.01.1909 генерал-лейтенант) Хелмицкий, Павел Людвигович
 05.07.1910-09.11.1913 — генерал-лейтенант князь Орбелиани, Георгий Ильич
 09.11.1913-14.11.1915 — генерал-майор (с 06.05.1915 генерал-лейтенант) Николаев, Андрей Михайлович

Начальники штаба 

 21.08.1900-02.06.1903 — полковник Грибоедов, Алексей Дмитриевич
 19.06.1903-24.11.1907 — полковник Корольков, Георгий Карпович
 30.11.1907-27.05.1913 — подполковник (с 06.12.1908 полковник) Лобачевский, Владимир Владимирович
 22.06.1913-11.09.1913 — полковник Панов, Филипп Петрович
 09.10.1913-02.12.1914 — полковник Габаев, Александр Георгиевич

Командование дивизии

Начальники дивизии 

 14.11.1915-15.11.1916 — генерал-лейтенант Николаев, Андрей Михайлович
 15.11.1916-02.09.1917 — генерал-лейтенант Томашевский, Сергей Владимирович
 02.09.1917-? — генерал-майор Чёрный, Константин Константинович

Начальники штаба 

 1916 — полковник Певнев, Александр Леонтьевич
 30.05.1916-25.09.1916 — полковник Носков, Александр Васильевич
 20.10.1916-11.05.1917 — генерал-майор Герасимов, Евгений Михайлович
 1917 — полковник Щербаков, Николай Михайлович

Командиры 1-й бригады 

 08.02.1916-1917 — генерал-майор Колесников, Иван Никифорович
 07.09.1917-? — полковник Ширай, Афанасий Максимович

Командиры 2-й бригады 

 31.08.1916-? — генерал-майор Филиппов, Пётр Григорьевич

Литература 

 Елисеев Ф. И. Казаки на Кавказском фронте (1914-1917).

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Казачество в Туркменистане
Казачьи войска
Кавалерийские бригады России во время Первой мировой войны